Myeloconis är ett släkte av lavar. Myeloconis (svamp) ingår i familjen Myeloconidiaceae, ordningen Ostropales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar